Starchild (label) - Japans platenlabel
 Starchild (band) - Canadese band
 Starchild (Teena Marie) - album van Teena Marie
 Starchild (O.C.) - album van O.C.
 Starchild (Level 42) - single van Level 42
 Starchild (Jamiroquai) - single van Jamiroquai
 Adam Starchild - financieel adviseur, fraudeur en auteur
 Starchild Productions - Australisch productiehuis